Огризович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Огризович, Слава (1907—1976) — югославская журналистка, писательница и политик, участвовавшая в Народно-освободительной войне Югославии.
 Огризович, Стив (род. 1957) — бывший профессиональный футбольный вратарь, ныне работающий тренером.